Sant Cristòfol de Cerdans, església del terme d'Arbúcies (Selva).
 Sant Llorenç de Cerdans, municipi del Vallespir.
 Sant Llorenç de Cerdans (església), església del terme de Sant Llorenç de Cerdans (Vallespir).